

Architettura 
 Rocca di Fossombrone – rocca malatestiana della città di Fossombrone

Geografia 
 Fossombrone – comune della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche

Persone 
 Aldebrando di Fossombrone – vescovo cattolico italiano
 Andrea Fossombrone – pittore italiano
 Angelo da Fossombrone – religioso italiano, frate dell'Ordine dei Francescani
 Baldassarre da Fossombrone – funzionario italiano, segretario e cancelliere del Marchese Ludovico III Gonzaga

Altro 
 Patti di Fossombrone – trattati tra San Marino e lo Stato Pontificio firmati a Fossombrone nel 1463

Pagine correlate 
 Fossombroni